Lone wolf (terrorisme), een alleen opererende terrorist
 Lone Wolf (Oklahoma), een plaats in Oklahoma